70-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
70-я пехотная дивизия была сформирована 17 июля 1944 года путём переформирования 165-й резервной дивизии. Дивизия состояла из солдат с проблемами желудка и желудочно-кишечного тракта, которым требовалась особая диета, отсюда и прозвище «Дивизия белого хлеба».

Она дислоцировалась на острове Валхерен, Нидерланды, и была атакована 1-й канадской армией в ноябре 1944 года. Солдаты дивизии на удивление хорошо сражались в битве при Шельде, но после девяти дней боёв были вынуждены сдаться.

Местонахождение 
 с июля по ноябрь 1944 (Нидерланды)

Подчинение 
 89-й армейский корпус 15-й армии группы армий «D» (26 июня - 20 ноября 1944)

Командиры 
 генерал-лейтенант Вильгельм Дасер (17 июля - 17 ноября 1944)

Состав 
 1018-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1018)
 1019-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1019)
 1020-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1020)
 170-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 170)
 170-й сапёрный батальон (Pionier-Bataillon 170)
 170-я противотанковая дивизион (Panzerjäger-Abteilung 170)
 70-й фузилёрный батальон (Füsilier-Bataillon 70)
 170-й батальон связи (Nachrichten-Abteilung 170)
 170-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 170)
 170-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 170)

См. также 
 63-я пехотная дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году